Achterveld (Leusden); een dorp in de gemeente Leusden in de Nederlandse provincie Utrecht
Achterveld (Achterhoek); een landelijk gebied en natuurgebied in de Nederlandse streek de Achterhoek
Achterveld (Barneveld), een plaats in de gemeente Barneveld
Achterveld (IJsselstein); een wijk in IJsselstein in de Nederlandse provincie Utrecht
Achterveld (sneltramhalte); een sneltramhalte in deze wijk